Timon en Pumbaa: twee personages uit de drie Leeuwenkoning-films en een animatieserie.
Timon & Pumbaa: een animatieserie rondom deze twee personages.